Нови Зеланд је подељен на 17 региона, од чега 9 на Северном острву, 7 на Јужном острву и 1 на Чатамском архипелагу.

Управа 

Административним јединицима управља 12 регионалних савета, 74 територијалне управе (од чега 16 градских савета, 57 месних савета и 1 острвски савет). Од 16 региона, 12 је под управом регионалних савета а 4 под управом територијалних управа.

Административна подела

Спољашње везе 
 Локални савети Новог Зеланда

Нови Зеланд